Ехинг може бити:

 Ехинг ам Амерзе, општина у округу Ландсберг ам Лех, у њемачкој покрајини Баварска.
 Ехинг (Округ Фрајсинг), општина у округу Фрајзинг, у њемачкој покрајини Баварска.
 Ехинг (Округ Ландсхут), општина у округу Ландсхут, у њемачкој покрајини Баварска.